Gunawan ist der Familienname folgender Personen:
 Eti Gunawan (* 1975), indonesisch-amerikanische Badmintonspielerin
 Hendra Aprida Gunawan (* 1982), indonesischer Badmintonspieler
 Henricus Pidyarto Gunawan (* 1955), indonesischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Malang
 Indra Gunawan (1947–2009), indonesischer Badmintonspieler 
 Ruben Gunawan (1968–2005), indonesischer Schachspieler
 Rudy Gunawan (* 1966), indonesischer Badmintonspieler
 Tony Gunawan (* 1975), indonesisch-amerikanischer Badmintonspieler